Il singolare del torneo di tennis U.S. Professional Indoor 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Rod Laver 7-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (finale)
 Ken Rosewall (primo turno)
 John Newcombe (campione)
 Tony Roche (primo turno)
 Arthur Ashe (semifinali)
 Roy Emerson (quarti di finale)

 Tom Okker (quarti di finale)
 Andrés Gimeno (primo turno)
 Roger Taylor (primo turno)
 Dennis Ralston (quarti di finale)
 Niki Pilic (primo turno, ritiro)
 Fred Stolle (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1971